SSP eller ssp er forkortelser, der kan hentyde til flere artikler:

 Underart (subspecies) forkortes ssp.
 SSP-samarbejdet er et samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi.
 SSP Group – en britisk virksomhed
 SSP – Shared Socioeconomic Pathways, socioøkonomiske udledningsscenarier til brug for klimaforskning og klimapolitikker.